Todd Woodbridge e Rennae Stubbs hanno battuto in finale Leander Paes e Lisa Raymond 6-4, 5-7, [11-9].

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (campioni)
 Leander Paes /  Lisa Raymond (finale)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (semifinali)
 Jared Palmer /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

 Ellis Ferreira /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Jelena Dokić (primo turno)
 Sandon Stolle /  Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale)
 Brian MacPhie /  Elena Lichovceva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2001